Кзыл-Яр / Кзыл Яр — название населённых пунктов в России:
 Кзыл-Яр — в Татарстане, в Арском районе, село
 Кзыл-Яр — в Татарстане, в Бавлинском районе, село
 Кзыл Яр — в Татарстане, в Нижнекамском районе, деревня

См. также 
 Кызыл-Яр / Кызыл Яр
 Кызылъяр
 Кизляр
 Новый Кзыл-Яр
 Старый Кзыл-Яр